Cottance est un parfumeur français qui fonda à Paris en 1861 la maison de produits de parfumerie et de produits cosmétiques « Parfumerie Centrale Cottance ». 

La maison est d’abord établie au 19 rue des Lombards à Paris par Jean-Baptiste Gaspard Cottance (1831-1881), puis s’implante au 35 rue de Turbigot à Paris. Ses usines de production d’abord situées à la Villette sont ensuite localisées en périphérie de Paris, à Pantin.

Notes et références 

Parfumeur français